Il doppio maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Scott Davis e David Pate che hanno battuto in finale Sammy Giammalva e Greg Holmes 7-6, 6-7, 6-3.

Teste di serie

 Scott Davis /  David Pate (Campioni)
 Steve Denton /  Gary Donnelly (quarti di finale)
 Andy Kohlberg /  Robert Van't Hof (semifinali)
 Chris Dunk /  Glenn Michibata (secondo turno)

 Vitas Gerulaitis /  Vincent Van Patten (secondo turno)
 Sammy Giammalva /  Greg Holmes (finale)
 Russell Simpson /  Erik Van't Hof (quarti di finale)
 Menno Oosting /  Huub van Boeckel (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1985